Карук может означать:
 Карук или карок — индейский народ в Северной Америке.
 Карук (язык)